Osoby o tym nazwisku:
 Joanna Chełchowska – polska koszykarka
 Karolina Chełchowska – polska aktorka teatralna i śpiewaczka